TCAP steht als Abkürzung für:

 Tank Capacity, die in der Luftfahrt übliche Abkürzung für die Tankkapazität
 Transaction Capabilities Application Part, ein Teil des Signalisierungssystems Signalling System 7
 Tricycloacetonperoxid, ein Sprengstoff
 ein Gen, das für Telethonin kodiert

TCAP